Waidacher ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Waidacher (* 1934), österreichischer Museologe, Musiker, Komponist und Kulturwissenschaftler
 Günter Waidacher (* 1955), österreichischer Schauspieler
 Isabel Waidacher (* 1994), Schweizer Eishockeyspielerin

 Monika Waidacher (* 1990), Schweizer Eishockeyspielerin
 Nina Waidacher (* 1992), Schweizer Eishockeyspielerin
 Vinzenz Waidacher (1900–1941), österreichischer SA-Standartenführer

Siehe auch:
 Waidach